Antoine-Prosper Delaperche (1798-1870), militaire français, fils de Jean-Marie ;
 Constant Delaperche (1780-1843), dit Delaperche jeune, peintre et sculpteur français, frère de Jean-Marie ;
 Hippolyte Delaperche (1814-1901), ingénieur français, fils de Constant ; 
 Jean-Marie Delaperche (1771-1843), dit Delaperche aîné, peintre français, frère de Constant et père d'Antoine-Prosper ;
 Thérèse Laperche (1743-1814), pastelliste française, mère de Jean-Marie et Constant.

Voir aussi 
 Laperche (homonymie)